Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1999, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 11 au .

Todd Martin remporte le simple messieurs. En finale, il bat Àlex Corretja, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sébastien Lareau et Daniel Nestor. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1999 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1999
Tennis en Australie en 1999
Sydney
Tennis en janvier 1999